Акоба — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Акоба — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Акоба — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Акоба — посёлок в Акбулакском районе Оренбургской области.